Die Fußballsaison 2019 in der thailändischen dritten Liga, der Thai League 3, die aus Sponsoringgründen auch als Omsin League Pro bekannt ist, war die dritte Saison nach der Ligareform 2017. 28 Vereine nahmen teil.

 Die Meister der beiden Regionen steigen direkt in die Thai League 2 auf
 Die beiden Zweitplatzierten tragen Entscheidungsspiele (Hin- und Rückspiel) aus. Der Gewinner steigt in die Thai League 2 auf.
 Die letzten beiden der Region steigen in die Thai League 4 ab.

Teilnehmer
 Aufsteiger in die Thai League 2 - 2019
 JL Chiangmai United FC
 MOF Customs United FC
 Ayutthaya United FC

 Aufsteiger aus der Thai League 4
 Nakhon Pathom United FC
 Khon Kaen United FC
 North Bangkok University FC

 Absteiger in die Thai League 4
 Kalasin FC (Thai League 4 – North)
 Deffo FC (Thai League 4 – Bangkok)

 Absteiger aus der Thai League 2
 Krabi FC
 Angthong FC

 Umbenennung des Vereins
 WU Nakhon Si United wurde umbenannt in Nakhon Si United FC

 Zuteilung in eine andere Region
 Simork FC wurde der Upper Region zugeteilt

Upper Region

Mannschaften

Ausrüster / Sponsoren

Ausländische Spieler

Tabelle 

 Aufsteiger in die Thai League 2
 Khon Kaen United FC
 Qualifikation Play-Offs Aufstiegsspiele
 Phrae United FC

 Absteiger in die Thai League 4
 Simork FC wurde während der Saison gesperrt
 Marines Eureka FC

Top Torschützen

Lower Region

Mannschaften

Ausrüster / Sponsoren

Ausländische Spieler

Tabelle 

 Aufsteiger in die Thai League 2
 Nakhon Pathom United FC
 Qualifikation Play-Offs Aufstiegsspiele
 Ranong United FC

 Absteiger in die Thai League 4
 Royal Thai Army FC
 Surat Thani FC

Top Torschützen

PlayOff Spiele 2019

Spiele um den 3. Platz 

|}
Endergebnis: Phrae United FC VS Ranong United FC  1:0

Damit ist Phrae United FC Gesamtdritter der Thai League 3 und damit Aufsteiger in die Thai League 2. Als Viertplatzierter steigt Ranong United FC ebenfalls in die Thai League 2 auf, da Thai Honda FC sein Team zurückgezogen hat und Ubon United die erforderlichen Lizenzierungsunterlagen nicht vorlegen konnte und damit in die Thai League 4 abstieg.

Finale 

|}
Khon Kaen United FC gewann 4:2 gegen Nakhon Pathom United FC und ist somit Gesamtsieger der Thai League 3. Nakhon Pathom United FC belegte den zweiten Platz. Beide Mannschaften stiegen in die Thai League 2 auf.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website (Thai/Englisch)

2019
Fußballsaison 2019